

Щуки — , Бешенковицький район, Верховська сільська рада
 Щуки — , Щучинський район, Каменська сільська рада
 Щуки — , Вілейський район, В'язинська сільська рада

Щуки —  Підляське воєводство, Сокульський повіт, ґміна Янув

Див. також 
 Щука (значення)
 Щучин